Protohadros — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Северной Америки. Типовой и единственный вид Protohadros byrdi назван и описан американским палеонтологом Джейсоном Хэдом в 1998 году. Название рода образовано из приставки прото-, указывающей на первичность (от греческого слова πρώτος, означающее «первый»), и греческого слова ἁδρός («крупный», «толстый»), указывающее на семейство Hadrosauridae. По замыслу автора название Protohadros отражает филогенетический статус динозавра. Видовое имя дано в честь палеонтолога-любителя Гэри Бёрда, нашедшего останки динозавра и оказывавшего помощь в раскопках и анализе образцов, а также за его вклад в палеонтологию формации Woodbine.

История исследования 
Голотип SMU 74582, представляющий собой почти полный череп и изолированные кости посткрания (правая дуга атланта, одна когтевая фаланга и фрагменты рёбер), и относимый материал (SMU 74638 и SMU 73571 — максиллярные и дентарные зубы, соответственно) обнаружены в слоях формации Woodbine, датированных сеноманом, штат Техас, США. В начале 1994 года член Далласского палеонтологического общества Гэри Бёрд недалеко от города Флауэр Маунд нашёл фрагменты ребра и фалангу кисти орнитопода и направил их для идентификации палеонтологу из Южного методистского университета Йонг-Нам Ли. Вскоре Бёрд и коллеги из ЮМУ предприняли раскопки на месте обнаружения останков гадрозавра. Ранее в формации Woodbine уже находили отпечатки лап, зубы и изолированные кости посткрания гадрозавров. Полностью расчленённые останки Protohadros были рассредоточены на площади около 4 м² в слое толщиной около 1 м. Черепные элементы ассоциированы близко друг с другом; вероятно, они были погребены вскоре после разложения соединительных тканей. Кости посткрания и изолированные зубы были рассредоточены ближе к периферии. Это свидетельство ограниченного переноса останков после разъединения черепа, но до его захоронения. Одна из версий отсутствия большей части посткраниального скелета, что кости могли быть уничтожены во время дорожных работ, поскольку местонахождение располагается всего в нескольких метрах от автомобильной дороги.

Описание 
Protohadros отличается от других гадрозавров наклонённой в вентральном направлении мордой, включающей массивную предзубную кость и робустную, расширенную рострально и наклонённую зубную кость, хорошо выраженным двухлопастным сочленением между скуловой и челюстной костями, удлинёнными ростральными отростками челюстной кости, а также следующей комбинацией примитивных признаков: сохранение контакта между скуловой костью и наружной крыловидной, короткое сочленение между скуловой костью и заглазничной, вентральная ориентация угловой кости и сохранение надуглового отверстия.

Филогения 
Согласно первоначальному филогенетическому анализу Protohadros являлся самым базальным членом семейства гадрозавриды. Продвинутее его были Gilmoreosaurus, Telmatosaurus, Bactrosaurus, ламбеозаврины и гадрозаврины. В последующих анализах Protohadros уже выводится, как член надсемейства гадрозавроиды за пределами семейства гадрозавриды.

Кладограмма на основе анализа Ramirez-Velasco и коллег 2012 года:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1998 году
Таксоны животных, названные в честь людей